Alice Cruppi (1887-1968), peintre et écrivaine française ;
 Jean Cruppi (1855-1933), homme politique français ;
 Louise Cruppi (1862-1925), écrivaine, musicienne et féministe française.